Лелюхин — фамилия; имеет женскую форму Лелюхина.
 Лелюхин, Александр Георгиевич (1862— после 1920) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы.
 Лелюхин, Виталий Михайлович (в монашестве Иоасаф; 1903—1966) — епископ РПЦ, митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины.
 Лелюхин, Павел Дмитриевич (род. 1998) — российский футболист.